Župnija Sv. Anton na Pohorju je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Radlje-Vuzenica koroškega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Župnijska cerkev je cerkev sv. Antona Padovanskega.

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 
 Kam.si

Sv. Anton na Pohorju
Dekanija Radlje-Vuzenica
Sv. Anton na Pohorju